Palacio del Marqués de Santa Cruz puede referirse a:

Edificios 
 Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en Viso del Marqués (Ciudad Real); construido por Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz de Mudela;

 Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en Madrid; es sede de la Fundación Don Álvaro de Bazán, y custodia el archivo nobiliario del Marquesado de Santa Cruz de Mudela.
 Palacio del Marqués de Santa Cruz, situado en Oviedo (Asturias);